Ban, bizonyos felhasználók - általában végleges - kitiltása bizonyos internetes rendszerekből;
 Ban, a moldovai lej váltópénze;
 Ban, a román lej váltópénze;
 Ban, a drávaközi Baranyabán község horvát neve.
 BAN: British Approved Name; brit gyógyszer szabadnév